Carum verticillatum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Carl von Linné, och fick sitt nu gällande namn av Johann Friedrich Wilhelm Koch. Carum verticillatum ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. IUCN kategoriserar arten globalt som livskraftig. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kumminsläktet
verticillatum